Cazadores Correntinos puede referirse a:

 Cazadores Correntinos, localidad de la Argentina;
 Compañía de Cazadores Correntinos, antigua milicia provincial argentina.